Yo, Claudio es una novela de Robert Graves sobre la vida del emperador romano Claudio.

Otras obras derivadas de ella son:
 Yo, Claudio, película inconclusa del director Joseph Sternberg.
 Yo, Claudio, (I, Claudius), miniserie producida por la BBC en 1976.
 Yo, Claudio, adaptación teatral de José Luis Alonso de Santos, protagonizada por Héctor Alterio en 2004.
 Yo, Claudio, ópera de Igor Escudero, protagonizada por William Wallace en 2019.